Název Dolní Záhoří má více sídel:

 Dolní Záhoří (Lubenec) – část obce Lubenec v okrese Louny
 Dolní Záhoří (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Dolní Záhoří (Záhoří) – část obce Záhoří v okrese Písek

jiný význam
 Dolní Záhoří (Slovensko) – část slovenského regionu Záhorie (česky:Záhoří)